Самаркандская область () — регион.

 Самаркандская область Туркестанского края (генерал-губернаторства) в составе Российской Империи в 1887—1918 годах.
 Самаркандская область — Туркестанской АССР в составе РСФСР в 1918—1924 годах
 Самаркандская область — область в составе Узбекской ССР (СССР) в 1938—1991 годах.
 Самаркандская область — одна из областей Республики Узбекистан с 1992 года.

См. также 
 Самаркандский район
 Самаркандский уезд